Richard Aimonetto, né le  à Chamonix (Haute-Savoie), est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1990, il commence sa carrière en junior avec les Tigres de Victoriaville. Il dispute trois saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il passe professionnel en 1993 dans son club formateur de Chamonix, pensionnaire de l'élite française. Il remporte le championnat national 2002 avec les Flammes Bleues de Reims et 2004 avec les Gothiques d'Amiens.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de France au niveau international. Il prend part à six éditions des championnats du monde senior entre 1998 et 2003 et aux Jeux olympiques de Nagano et Salt Lake City.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1990-1991|| Tigres de Victoriaville|| LHJMQ|| 69|| 25|| 35|| 60|| 79|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1991-1992|| Tigres de Victoriaville|| LHJMQ|| 16|| 5|| 7|| 12|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1991-1992|| Lynx de Saint-Jean || LHJMQ|| 44|| 9|| 9|| 18|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1992-1993|| Lynx de Saint-Jean || LHJMQ|| 35|| 6|| 11|| 17|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1992-1993|| Cataractes de Shawinigan|| LHJMQ|| 12|| 2|| 4|| 6|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Chamois de Chamonix || Ligue Magnus|| 17|| 10|| 13|| 23|| 4|| 10|| 9|| 4|| 13|| 6
|-
| 1994-1995|| Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 28|| 13|| 6|| 19|| 16|| 8|| 2|| 2|| 4|| 33
|-
| 1995-1996|| Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 16|| 3|| 5|| 8|| 20|| 8|| 3|| 5|| 8|| 6
|-
| 1996-1997|| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus|| 20|| 3|| 9|| 12|| 20|| 11|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| 1997-1998|| Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 37|| 17|| 20|| 37|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Lions de Lyon || Ligue Magnus || 42|| 17|| 27|| 44|| 94|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Lions de Lyon || Ligue Magnus || 33|| 17|| 18|| 35|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus || 26|| 11|| 15|| 26|| || 11|| 7|| 11|| 18|| 
|-
| 2001-2002|| Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus || || 8|| 18|| 26|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus|| 31|| 15|| 20|| 35|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Gothiques d'Amiens|| Ligue Magnus|| 23|| 9|| 9|| 18|| 35|| 10|| 3|| 3|| 6|| 2
|-
| 2004-2005|| Gothiques d'Amiens|| Ligue Magnus|| 21|| 5|| 10|| 15|| 18|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2005-2006|| Chamois de Chamonix|| Ligue Magnus|| 23|| 7|| 20|| 27|| 12|| 5|| 2|| 2|| 4|| 16
|-
| 2006-2007|| Chamois de Chamonix|| Ligue Magnus|| 26|| 7|| 26|| 33|| 36|| 5|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| 2007-2008|| Chamois de Chamonix|| Ligue Magnus|| 26|| 4|| 11|| 15|| 71|| 5|| 2|| 6|| 8|| 8
|- 
| 2008-2009|| Chamois de Chamonix|| Ligue Magnus|| 25|| 10|| 22|| 32|| 16|| 3|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 2009-2010|| Chamois de Chamonix|| Ligue Magnus|| 26|| 5|| 17|| 22|| 26|| 6|| 3|| 2|| 5|| 8
|-
| 2010-2011 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26|| 9|| 24|| 33|| 28|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2011-2012 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26|| 12|| 19|| 31|| 14|| 8|| 1|| 7|| 8|| 4
|-
| 2012-2013 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 22|| 4|| 5|| 9|| 16|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2013-2014 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 26 || 18 || 24 || 42 || 26 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 24 || 10 || 17 || 27 || 26 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 23 || 9 || 9 || 18 || 16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Yétis du Mont-Blanc || Division 2 || 14||8 ||14 ||22 ||42 ||9 ||7 ||6 ||13 ||4 
|-
| 2017-2018 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 21|| 4|| 16|| 20|| 14 || 3 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2018-2019 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 25 || 7 || 21 || 28 || 12 || 6 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2019-2020 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 25 || 6 || 16 || 22 || 16 || 3 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2020-2021 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 11 || 4 || 5 || 9 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 26 || 3 || 10 || 13 || 16 || 7 || 1 || 4 || 5 || 2
|-

Références 

Naissance en janvier 1973
Naissance à Chamonix-Mont-Blanc
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Lynx de Saint-Jean
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du Hockey Club de Mulhouse
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Entraîneur français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace